3 miejscowości w Polsce: 
 Niecki – wieś w woj. łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Nowosolna 
 Niecki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Niecki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Turośń Kościelna

Linki zewnętrzne